Цируль — фамилия:
 Цируль, Карл Юрьевич (1857—1924) — российский педагог, деятель в области трудового обучения.
 Цируль, Паша (1939—1997) — российский вор в законе, один из главных наркобаронов 1990-х годов.
 Цируль, Фриц Янович (1886—1925) — российский революционер, деятель органов внутренних дел Советской Республики.

См. также 
 Цирулёв
 Цирулис